

Géographie
Vittel est une commune française, chef-lieu de canton et ville thermale des Vosges.
Vittel est une source à Ifrane au Maroc.

Économie
Vittel est une marque d'eau minérale appartenant au groupe suisse Nestlé.
Vittel Cosmétique est une marque de soins de corps appartenant à l'Oréal.

Politique 
 Sommet de vittel - Nom du 10e sommet Africain organisé par la France de François Mitterrand.